Генрих фон Ругге () — немецкий средневековый поэт периода раннего миннезанга.

Творчество 
Генриху принадлежит Лейх о крестовом походе, который считается исторически первым сохранившимся лейхом (датируется около 1190 года).

Миннезингеры
Немецкие поэты XII века
Куртуазная литература